«Улица Юсифа Мамедалиева» () — одна из центральных улиц города Баку. От Проспекта Нефтяников к Площади фонтанов.

История 
До 1920 года улица называлась Полицейской (или Старополицейской). В 1920 году улица была переименована в Кооперативную. А вскоре после смерти азербайджанского учёного-химика, президента АН АзССР Юсифа Мамедалиева, (1965) ей было присвоено его имя.

В годы существования Азербайджанской Демократической Республики на этой улице в доме № 11 располагалось дипломатическое представительство Польши.

Застройка

Примечания

Ссылки 
Видео прогулка. Улица Полицейская. Кооперативная. Ворошилова. Юсифа Мамедалиева

Мамедалиев